Korsuniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Korsunowka/Корсуновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Korsuniwka (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Korsuniwka (Walky)